This Kiss – singolo di Faith Hill del 1998 estratto dall'album Faith
This Kiss – singolo di Carly Rae Jepsen del 2012 estratto dall'album Kiss